

Wydarzenia 

 Europa
 Rzymianie przemianowali miasteczko Dikaiarchia w Italii na Puteoli.
 Azja
 Rozpoczęto budowę murów wokół miasta Chang’an.
 Wiman został królem (wang) Korei.

Zmarli 
 Eratostenes z Cyreny, grecki matematyk, astronom, filozof, geograf i poeta